Aula Magna est un terme latin signifiant littéralement « grande salle » et par extension salle d'apparat. Ce terme peut faire référence à :
 Aula Magna, cité universitaire de Caracas
 Aula Magna, à Louvain-la-Neuve
 Aula Magna, université de Stockholm